Иван Марковић (Ваљево, 23. децембра 1991) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Златибор.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 25. августа 2019. године.

Трофеји и награде

Екипно 
Рудар Пљевља
 Куп Црне Гореː 2015/16.

Појединачно 
 Најбољи спортиста Општине Ивањица за 2018. годину
 Најбољи стрелац Прве лиге Србије за сезону 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1991.
Спортисти из Ваљева
Српски фудбалери
Фудбалери Баната
Фудбалери Рада
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Јавора
Фудбалери Инђије
Фудбалери Златибора
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу